Odense Bulldogs (oprindeligt Odense Ishockey Klub) er en dansk ishockeyklub stiftet i 1978.

Udspringer af daværende Odense Skøjte og Ishockey Klub, da interessen for ishockey blev for stor til at huse i en skøjteklub.

Efter mange år som prügelknabe, rykkede klubbens førstehold (kaldet Odense Bulldogs) i 1991 op i den bedste række, Superisligaen som nu hedder Metal Ligaen. Klubben har endnu ikke vundet det danske mesterskab, men har vundet Pokaltuneringen 4 gange, senest i sæsonen 2015-2016 (4-0 over Frederikshavn White Hawks) 

Klubben trænes af cheftræner Paul Thompson og Ass. træner er Toms Strauss.

Odense Ishockey Klub A/S som er selskabet der driver klubben blev stiftet d. 26. maj 2008, og drives af den adm. direktør: Ole Nielsen.

Odense Ishockey Klub, foreningsdelen, ledes af bestyrelsesformand Thomas Hertz Andersen.

Klubbens officielle fanklub hedder Odense Bulldogs Support.

Hjemmebane hedder Spar Nord Arena og har en kapacitet der hedder 3280 hvoraf de 1024 er siddepladser.

Nuværende spillertrup (2022-23)

'Fredede' numre 

   7 Lars Oxholm
   12 Mads True

Kendte spillere

Links/Henvisninger 
 Odense Bulldogs
 FACEOFF-ONLINE - Retro: Odenses første iskrigere (11. november 2015) 

Ishockeyklubber i Danmark
Bulldogs
Ishockeyklubber i Superisligaen